WOE steht für:
 Flughafen Woensdrecht (IATA-Code), Flughafen von Woensdrecht, Niederlande

woe steht für:
 Woleaianische Sprache (ISO-639-3-Code), mikronesische Sprache auf Woleai, einem Atoll der Föderierten Staaten von Mikronesien

Abkürzung